Niemcy:
 Amt Friedland – związek gmin w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Amt Friedland – dawny związek gmin Królestwa Hanoweru
 Amt Friedland (Niederlausitz) – dawny związek gmin

Zobacz też:
 Friedland